Sobolewski peut faire référence à :
 Radoslaw Sobolewski, un footballeur polonais (1976 -).
 Le stade Ludwik Sobolewski, un stade multi-usage situé à Łódź.

Voir aussi 

, plusieurs localités de Russie